Kaliště (powiat Igława)
 Kaliště (powiat Pelhřimov)
 Kaliště (powiat Praga-Wschód)

Zobacz też